The Marriage Market – adattamento in inglese dell'operetta Leányvásár di Viktor Jacobi
 The Marriage Market – film del 1917 diretto da Arthur Ashley